Віржіні Раззано і Іва Майолі були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Раззано, яка виступала в парі з Емілі Луа.

Луа і Раззано програли в першому колі парі Єлена Докич і Магдалена Малеєва.

Наталі Деші і Мейлен Ту виграли титул, оскільки їхні суперниці у фіналі Жанетта Гусарова і Олена Дементьєва змушені були знятися через бронхіт у Дементьєвої.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Даніела Гантухова /  Олена Лиховцева (чвертьфінал)
n/a
 Барбара Шетт /  Магі Серна (1-ше коло)
 Єлена Докич /  Магдалена Малеєва (півфінал)

Сітка

Посилання 
Open Gaz de France 2002 Doubles Draw 

Парний розряд
Open Gaz de France